Воробе́йнское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Жирятинского района Брянской области. Административный центр — село Воробейня.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Воробейнского, Горицкого, Кульневского и Норинского сельсоветов.

Население

Населённые пункты 

Воробейнское сельское поселение включает в себя 40 населённых пунктов — это максимальный показатель по Брянской области.

Образование 

На территории поселения имеется 2 средних школы — Воробейнская и Колоднянская (в каждой из них обучается примерно по 40 учеников) и 3 основных школы: Норинская, Будлянская и Кульневская. Самая крупная из них — Норинская основная общеобразовательная школа, в которой в 2010/2011 учебном году обучалось 37 учеников.

Примечания 

Муниципальные образования Жирятинского района
Сельские поселения Брянской области